Il Vino Nobile di Montepulciano riserva è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Siena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: granato più o meno intenso con riflessi arancione per l'invecchiamento.
odore: profumo delicato di mammola e più o meno intenso.
sapore: asciutto, leggermente tannico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Siena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Canaiolo Nero